Felix Teichner ist der Name folgender Personen:

* Felix Teichner (Archäologe) (* 1966), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Felix Teichner (Politiker) (* 1991), deutscher Industriemechaniker und Politiker (AfD)